Club Deportivo Guadalajara puede referirse a estos equipos de fútbol:

España 
 Club Deportivo Guadalajara (España).

México  
 Club Deportivo Guadalajara (México).